Сан Бартоломе Зогочо има више значења:

 Општина Сан Бартоломе Зогочо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоломе Зогочо (Сан Бартоломе Зогочо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику